Покровское сельское поселение — муниципальное образование в Ярковском районе Тюменской области.

Административный центр — село Покровское.

История 
Село Покровское - одно из старинных сел Ярковского района, было основано  казаками на берегу реки Туры в окружении озер и речек.Точная дата основания  Покровской слободы - 1642 год (слобода - до отмены крепостного права в России - большое село с некрепостным населением). Название ей дала построенная казаками и крестьянами Покровская церковь. (Покров - праздник просвящения Богородицы). Место для слободы было выбрано удачно. Леса и земли здесь хватало. Почвы у реки были плодородные, климат мягче - всё это благоприятствовало хлебопашеству. 

Федеральная трасса "Тюмень - Ханты-Мансийск" делит территорию Покровской сельской администрации на две почти равные части. Получается, что одна часть земель расположена по правой стороне дороги, а другая по левой. Река Тура тоже делит земли на две части и многие земли находятся на ее правом берегу: так называемые заречные земли.

На западе села Покровского расположено сельское кладбище. Погосту столько же лет, сколько и селу, и здесь похоронено не одно поколение покровчан.

Данное село связано с именами наших знаменитых соотечественников, среди которых - священномученик Гермоген, епископ Тобольский и Сибирский.

Состав поселения 
В состав сельского поселения входят: 
 село Покровское
 деревня Дулепина
 деревня Никитина

Примечания

Литература 
 

Муниципальные образования Ярковского района
Сельские поселения Тюменской области